Der afrikanische Fußballverband CAF wählt Afrikas Fußballerin des Jahres. Die Wahl wurde erstmals 2001 durchgeführt.

Titelträger

Die meisten Auszeichnungen

Spieler

Nationalitäten

Vereine

Weblinks 
 Liste von Afrikas Fußballerinnen des Jahres auf der Website von The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

 
Fußballer des Jahres
Frauenfußball
Liste (Fußball)